Субрегион Аленте́жу-Сентра́л () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Алентежу.
Включает в себя часть 13 муниципалитетов округа Эвора и один муниципалитет округа Порталегре.

Территория — 7 227 км². Население — 173 401 человек. Плотность населения — 24 чел/км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Лезирия-ду-Тежу и Алту-Алентежу
 на востоке — Испания
 на юге — субрегионы Байшу-Алентежу и Алентежу-Литорал
 на западе — субрегион Полуостров Сетубал

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 14 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Эвора 
 Аландроал
 Аррайолуш
 Борба
 Вендаш-Новаш
 Виана-ду-Алентежу
 Вила-Висоза
 Монтемор-у-Нову
 Моран
 Портел
 Регенгуш-де-Монсараш
 Редонду
 Эвора
 Эштремош

Муниципалитеты округа Порталегре 
 Созел

Ссылки 
 Portal Informativo do Alentejo — Allentejo 

Регионы Португалии